Leidsekade (Utrecht)
 Leidsekade (Amsterdam)
 Leidsekade (Leidschendam)